Рыжешейная птица-носорог, или непальская птица-носорог, или непальский калао () — вид птицы-носорога из рода азиатских калао. Общая длина птицы вместе с хвостом от 90 см до 1 м, масса самцов 2,5 кг, самок 2,270 кг. Обитает в Бутане, северо-востоке Индии, Мьянме, южном Юньнане и юго-востоке Тибета, Китае, Таиланде, Лаосе и Вьетнаме. Численность этого вида в последнее время сильно сократилась и в настоящее время число особей данного вида насчитывается менее чем 10 тысяч птиц.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife International 2012. Aceros nipalensis. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.

Азиатские калао
Птицы Азии
Животные, описанные в 1829 году